Drazan ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Drazan (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur
 Christopher Drazan (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Fritz Drazan (1957–2019), österreichischer Fußballspieler